Il singolare maschile del torneo di tennis Lipton Championships 1993, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Pete Sampras che ha battuto in finale MaliVai Washington 6–3, 6–2.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Jim Courier (quarto turno)
  Pete Sampras (campione)
  Stefan Edberg (quarti di finale)
  Boris Becker (terzo turno)
  Petr Korda (semifinali)
  Goran Ivanišević (secondo turno)
  Michael Chang (secondo turno)
  Andre Agassi (quarto turno)
  Michael Stich (quarto turno)
  Richard Krajicek (quarti di finale)
  Wayne Ferreira (secondo turno)
  Thomas Muster (terzo turno)
  Guy Forget (quarto turno)
  MaliVai Washington (finale)
  Aleksandr Volkov (secondo turno)
  Henrik Holm (secondo turno)

  Andrij Medvedjev (quarto turno)
  Mark Woodforde (quarti di finale)
  Arnaud Boetsch (terzo turno)
  Fabrice Santoro (terzo turno)
  Marc Rosset (quarto turno)
  Alberto Mancini (secondo turno)
 n/a
  Carl-Uwe Steeb (terzo turno)
  Magnus Larsson (secondo turno)
  Emilio Sánchez (secondo turno)
  Jakob Hlasek (terzo turno)
  Francisco Clavet (secondo turno)
  Nicklas Kulti (quarto turno)
  Jaime Oncins (secondo turno)
  Javier Sánchez (secondo turno)
  Andrej Čerkasov (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Note 
Tabellone

Lipton Championships 1993
ATP Tour 1993